Авнгі — мова, що належить до афразійської макросімʼї, кушитської сімʼї. Поширена в Ефіопії (регіони Амхара і Бенішангул-Гумуз). Вивчається в початкових школах, виходять радіопередачі.

Писемність 
Мови авнгі, хамтанга і блін записуються ефіопським письмом. Було вирішено, що ці мови використовуватимуть спільну писемність з однаковим набором знаків.

Примітки 

Писемності Африки
Мови Ефіопії
Кушитські мови